FTH est un sigle qui peut désigner :
 Fédération tunisienne d'haltérophilie, une fédération sportive tunisienne chargée d'organiser la pratique de l'haltérophilie, de la développer et de la promouvoir.